Teoria spisku – amerykański film sensacyjny z 1997 roku.

Zobacz też:
 teoria spiskowa